Плевен може да се отнася за:

 Плевен, град в Северна България
 Община Плевен, община в област Плевен
 Област Плевен, една от 28-те административни области на България
 Обсадата на Плевен по време на Руско-турската война (1877 – 1878)
 Плевен, хижа в Стара планина
 Плевен, сорт десертно грозде.